Graffiti steht für:
 Graffiti, Bilder oder Schriftzüge im öffentlichen Raum, Einzahl: Graffito
 Graffiti (1985), amerikanischer Kurzfilm von Matthew Patrick
 Graffiti (Album), amerikanisches Musikalbum von Chris Brown (2009)
 Graffiti (Hörfunksendung), ehemalige Musiksendung des WDR 1
 Graffiti (Palm OS), Schrifterkennungssoftware

Siehe auch:
 Digital Graffiti